

Cinema
 Against the Law – film statunitense del 1934 diretto da Lambert Hillyer

Musica
 Against the Law – album degli Stryper
 Against the Law – album dei Defiance

Televisione
 Against the Law – serie televisiva statunitense trasmessa dal 1990 al 1991
Against the Law – film televisivo britannico del 2017 diretto da Fergus O'Brien